The Valet's Wife é um filme mudo de curta metragem estadunidense, do gênero dramático, lançado em 1908, escrito e dirigido por D. W. Griffith.

Elenco 
Mack Sennett
Charles Avery
George Gebhardt
Robert Harron
Guy Hedlund
Arthur V. Johnson
Florence Lawrence
Owen Moore
Harry Solter

Ligações externas 
 

Filmes dos Estados Unidos de 1908
Filmes dos Estados Unidos
Filmes dirigidos por D. W. Griffith
Filmes de curta-metragem
Filmes mudos
Filmes de drama dos Estados Unidos